Цяньцзян:

 Цяньцзян — река в южном Китае, в Гуанси-Чжуанском автономном районе.
 Цяньцзян — город субокружного уровня в провинции Хубэй, КНР.
 Цяньцзян — район городского подчинения в городе центрального подчинения Чунцин, КНР.
 Цяньцзян — посёлок в районе Синбинь городского округа Лайбинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе, КНР.